Lipnica (gemeente), een gemeente in Polen
Lipnica (plaats in Polen), een plaats in bovengenoemde gemeente
Lipnica (Loznica), een plaats in Kroatië
Lipnica (Rakovec), een plaats in Kroatië
Lipnica (Slovenië), een plaats in Slovenië
Lipnica (Zagreb), een plaats in Kroatië